B6, B-6 ou B06 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS B6, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Keystone B-6, en bombardier américain de l'entre-deux-guerres.

Formats de papier 
 Format B6, un format de papier selon la norme ISO 216 () ;
 Format B6 ou JB6, un format traditionnel de papier  japonais ().

Musique 
 B6, artiste chinois de musique électronique.

Sciences 
Chimie
 Vitamine B6.

Médecine
 Classe ATC B06, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Rubéole (B06), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 .

Automobiles
 Alpina B6, plusieurs modèles d’automobiles du constructeur Alpina et, pour certains, de BMW ;
 Audi A4 B6, un modèle du constructeur allemand Audi.

Routes
 , plusieurs routes dans le monde.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres